(staropol.) korkociąg
 krajcar – moneta
 grajcar (broń) – akcesorium broni
 grajcar (lotnictwo) – akcesorium lotnicze (obsługi naziemnej)